Slobozia ist der Name folgender Ortschaften

in Rumänien:
 Slobozia, Stadt im Kreis Ialomița
 Slobozia (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Slobozia (Popești), Dorf im Kreis Argeș
 Slobozia (Stoenești), Dorf im Kreis Argeș
 Slobozia (Filipeni), Dorf im Kreis Bacău
 Slobozia (Onești), Dorf im Kreis Bacău
 Slobozia (Stănișești), Dorf im Kreis Bacău
 Slobozia (Urechești), Dorf im Kreis Bacău
 Slobozia (Broscăuți), Dorf im Kreis Botoșani
 Slobozia (Cordăreni), Dorf im Kreis Botoșani
 Slobozia (Păltiniş), Dorf im Kreis Botoșani
 Slobozia (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Slobozia (Dâmboviţa), Dorf im Kreis Dâmboviţa
 Slobozia (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Slobozia (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Slobozia (Ciurea), Dorf im Kreis Iaşi
 Slobozia (Deleni), Dorf im Kreis Iaşi
 Slobozia (Schitu Duca), Dorf im Kreis Iaşi
 Slobozia (Sireţel), Dorf im Kreis Iaşi
 Slobozia (Voineşti), Dorf im Kreis Iaşi
 Slobozia (Boghicea), Dorf im Kreis Neamţ
 Slobozia (Roznov), Dorf im Kreis Neamţ
 Slobozia (Fântânele), Dorf im Kreis Suceava
 Slobozia (Zvoriştea), Dorf im Kreis Suceava
 Slobozia (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Slobozia Blăneasa, Dorf im Kreis Galaţi
 Slobozia Boteşti, Dorf im Kreis Vrancea
 Slobozia Bradului, Gemeinde im Kreis Vrancea
 Slobozia Ciorăşti, Gemeinde im Kreis Vrancea
 Slobozia Conachi, Gemeinde im Kreis Galaţi
 Slobozia Corni, Dorf im Kreis Galaţi
 Slobozia Hăneşti, Dorf im Kreis Botoşani
 Slobozia Mândra, Gemeinde im Kreis Teleorman
 Slobozia Moară, Gemeinde im Kreis Dâmboviţa
 Slobozia Nouă, Dorf im Kreis Bacău
 Slobozia Nouă, Dorf im Kreis Ialomiţa
 Slobozia Oancea, Dorf im Kreis Galaţi
 Slobozia Silişcani, Dorf im Kreis Botoşani
 Slobozia Sucevei, Dorf im Kreis Suceava

in Moldawien:
 Slobozia (Dnister), Stadt in Moldawien (Transnistrien)
 Slobozia (Ştefan Vodă), Gemeinde im Rajon Ştefan Vodă
 Slobozia Mare, Gemeinde im Rajon Cahul
 Slobozia Nouă, Gemeinde im Rajon Soroca
 Slobozia-Chişcăreni, Dorf im Rajon Sîngerei
 Slobozia-Cremene, Dorf im Rajon Soroca
 Slobozia-Duşca, Gemeinde im Rajon Criuleni
 Slobozia-Hodorogea, Dorf im Rajon Orhei
 Slobozia-Horodişte, Dorf im Rajon Rezina
 Slobozia-Măgura, Dorf im Rajon Sîngerei
 Slobozia-Medveja, Dorf im Rajon Briceni
 Slobozia-Raşcov, Gemeinde in Transnistrien
 Slobozia-Recea, Dorf im Rajon Rîşcani
 Slobozia-Şirăuţi, Gemeinde im Rajon Briceni
 Slobozia-Vărăncău, Dorf im Rajon Soroca